Les capéloï sont les personnes qui pratiquaient, dans la Grèce antique, le commerce de détail sur l'agora (par exemple les marchands de poisson). Ils possédaient un droit de passe. Mais ces commerçants avaient mauvaise réputation : ils étaient accusés par les Athéniens de tricher sur la quantité et la qualité de leurs produits.

Économie en Grèce antique